Giftschütz ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Giftschütz (1748–1788), österreichischer Pastoraltheologe
 Karl Giftschütz (1753–1831), österreichischer Lehrer, katholischer Priester und Erbauungsschriftsteller